Jan Karlsson (kunstenaar) (1932), Zweedse kunstenaar
 Jan Karlsson (voetballer) (1940-2019), Zweedse voetballer
 Jan Karlsson (worstelaar) (1945), Zweedse worstelaar
 Jan Karlsson (handbaltrainer) (1957), Zweedse handbaltrainer
 Jan Karlsson (wielrenner) (1966), Zweedse wielrenner
 Jan Karlsson (zwemmer), Zweedse zwemmer